Loschge ist der Familienname von:

 August Loschge (1881–1965), deutscher Maschinenbauer
 Friedrich Heinrich Loschge (1755–1840), deutscher Mediziner
 Heinrich Loschge, bayerischer Abgeordneter (um 1860)